Die Kuwaiti Premier League 2017/18 war die 56. Spielzeit der höchsten kuwaitischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 1961. Die Saison begann am 14. September 2017 und endete am 18. April 2018. Titelverteidiger war der al Kuwait SC.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Der 7. der Kuwaiti Premier League 2017/18 spielte gegen den 2. der Kuwaiti Division One 2017/18 um die Relegation. Aufgrund der Aufstockung der Liga zur nächsten Saison qualifizierten sich beide Vereine für die Kuwaiti Premier League 2018/19.

|}

Weblinks 
 Saison 2017/18 bei RSSSF.com
 Saison 2017/18 bei Soccerway.com

201718
Fußballsaison 2017/18